Rhadinotaenia är ett släkte av skalbaggar. Rhadinotaenia ingår i familjen Cetoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Rhadinotaenia